Sebeschskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Sebeschskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Osjorsk der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Demildszen/Demildschen, 1938–1946 Kleinkamanten, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Sebeschskoje (Pskow), Landgemeinde im Rajon Sebesch der Oblast Pskow

Siehe auch:
 Sebesch, Stadt in der Oblat Pskow
 Sebeschskoje-See im Rajon Sebesch der Oblast Pskow